Сенютино — название населённых пунктов в России:

 Сенютино — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Сенютино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Сенютино — деревня в Опочецком районе Псковской области.

См. также 
 Старосенюткин